3S steht für:
 3S Industries, Schweizer Photovoltaikhersteller
 Telkom 3S, indonesischer Kommunikationssatellit
 Scott Modell 3S, englisches Motorrad
 Aerologic (IATA-Code), deutsche Frachtfluggesellschaft
 Air Antilles (IATA-Code), französische Fluggesellschaft
 Aeroland (IATA-Code), griechisches Frachtflugunternehmen

3s steht für:
 3 Sekunden
 eines der Atomorbitale der dritten Elektronenschale
 three sharps, englische Bezeichnung für „3 Kreuze“ in einer Notenschrift wie bei A-Dur oder fis-Moll
 three shillings (dt. „3 Schillinge“), siehe Schilling #Großbritannien

Siehe auch:
 3S-Bahn
 3-S-Zentrale
 S3

3S